Кубок наций Персидского залива по футболу 2009 года — 19-й розыгрыш Кубка наций Персидского залива. Турнир проходил с 4 по 17 января на стадионах «Султана Кабуса» и «Полиции Королевства Оман» в столице Омана Маскате.

Перенос 
Изначально турнир должен был состояться в 2008 году. Летом 2007 года на Аравийский полуостров обрушился ураган Гону. Оман оказался в эпицентре стихии, вследствие чего турнир было решено перенести на начало 2009 года.

Схема проведения 
Восемь команд были поделены на две группы. В каждой группе команды играли по однокруговой системе друг с другом. За победу присуждалось три очка, за ничью — одно. Две лучшие сборные каждой группы выходили в полуфинал турнира. Матч за третье место не проводился.

Участники 
В турнире принимало участие 8 сборных:
  — организатор
  — действующий обладатель

Жеребьёвка 
Жеребьёвка турнира состоялась 29 октября 2008 года. Восемь сборных были разделены на две группы. Сборная Омана на правах хозяйки турнира попала в группу A, а чемпион предыдущего розыгрыша сборная ОАЭ — в группу B. Остальные сборные были поделены на корзины в соответствии с рейтингом ФИФА на октябрь 2008 года.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

1/2 финала

Финал

Итог

Бомбардиры 
4 мяча:
  Хасан Рабиа

2 мяча:

  Али аль-Ноно
  Яссир аль-Кахтани

  Ахмед аль-Фраиди

  Малик Муат

1 мяч:

  Мухаммед Аднан
  Абудулла аль-Дахил
  Абдулла Омар
  Ала Абдулзахра
  Юнис Махмуд
  Маджди Сиддик
  Муса Харун

  Мусаид Неда
  Халид Халаф
  Исмаил аль-Хаммади
  Мухаммед аль-Шеххи
  Мухаммед Омар
  Имад аль-Хосни

  Фузи Башир
  Бадер Мубарак
  Абдуллах аз-Зури
  Ахмед аль-Муса
  Абдулла аль-Шухаил
  Ахмед Отаиф

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2009
Международные спортивные соревнования в Омане
Футбол в Азии в 2009 году
Январь 2009 года
Футбольные соревнования в Омане
Спорт в Омане в 2009 году